Алекса́ндр Влади́мирович Прогнима́к (; род. 1958) — лидер партии «Зеленые», меценат, государственный служащий, депутат Киевского городского совета IV (2002—2006) и V созывов, член Национального союза писателей Украины.

Биография

Ранние годы. Образование 
Родился 2 января 1958 года в г. Сталино, в семье шахтера.

Образование: Окончил Киевское суворовское военное училище, Донецкое высшее военно училище инженерных войск и войск связи.
С 1986 по 1987 год учился в Военной академии на общевойсковом факультете.

Учёная степень 
Александр Прогнимак имеет степень доктора философии в области права, которую получил в Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП) в Киеве.

Карьера 
 1975—1992 годы — служба в Вооруженных Силах на офицерских должностях в Одесском, Туркестанском, Дальневосточном и Киевском военных округах.
 С января 1980 по декабрь 1981 года — в частях специального назначения в Афганистане.

Окончил военную службу в 1992-м. Полковник запаса.

В 1990—2006 годах занимался предпринимательской деятельностью. В 1990-х объединил ряд предприятий в ассоциацию «Форум».

Государственная и политическая деятельность 
 2002—2006, 2006—2008 годы — депутат Киевсовета (IV и V созывов).
 В 2006 году — заместитель начальника отдела промышленности и развития инфраструктуры Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации.
 Июнь 2006 — Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и информационной политики.
 2006—2008 годы — член общественного совета при КГГА по вопросам культуры, искусства и охраны культурного наследия, член комиссии по вопросам наименований и памятных знаков КГГА.
 С декабря 2006 года по сентябрь 2010 года — начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в г. Киеве.
 С 2006 года — член Российско-Украинского Консультативного Совета.
 C 2009 года — председатель политической партии «Зелёные» зарегистрированной в Министерстве Юстиции Украины 16.10.2008 № 158-п.п.
 С 2010 года — председатель Евразийского Объединения Зеленых Партий (ЕОЗП)
 С 2011 года — президент института экологической экспертизы «Зеленый стандарт»

Меценатство 
Александр Прогнимак является учредителем «Алекс Арт Премии», основанной в области культуры, искусства и образования, а также инициатором создания «Гоголевской премии», почетной награды среди писателей. «Гоголевская премия» основана в 2007 году культурно-просветительским центром «Alex Art House» совместно с Союзом писателей Украины и журналом «Радуга».

Совместно с бизнесменом Сергеем Тарутой Александр Прогнимак учредил фонд «Арт Инвест», основная цель которого — возвращение на Украину предметов культуры и искусства.

В 2009 году Александр Прогнимак основал общественную организацию «Клуб меценатов», призванную содействовать возрождению и сохранности национальных культурных традиций, а также развитию украинского искусства.

28 мая 2009 года по инициативе Александра Прогнимака открыт «Alex Art House» — культурно-просветительский центр на Подоле, состоявший из трёх галерей частных коллекций и Музея древней книги.

Коллекции 
Александр Прогнимак — один из самых известных украинских коллекционеров предметов старины: древних географических и астрономических карт, книг, икон и живописи. Одной из лучших на Украине считается также коллекция букинистики Александра Прогнимака. Она включает в себя более 10 000 книг, среди которых такие раритеты как «Апостол» Ивана Федорова, Острожская библия, Библия Зосимы, «Требник» Петра Могилы и др. В собрании живописи Прогнимака есть работы таких всемирно известных художников как Олекса Новакивский, Иосип Бокшай, Федор Манайло, Анатоль Петрицкий, Давид Бурлюк.

В коллекции старинных карт Александра Прогнимака представлены около 200 древних карт. Особую историческую ценность имеют две карты 1478 года из Римского издания географического труда Клавдия Птолемея, карты французского картографа и инженера Гийома Левассера де Боплана и старинные астрономические карты известного немецкого астронома и математика XVII века Иоганна Доппельмайра.

Награды и звания 
 Орден Богдана Хмельницкого III степени;
 Орден «Знак почета» (2003)
 Императорский Орден Св. Анны III степени (2011);
 Полный кавалер ордена Святого Владимира;
 7 медалей (1980—1990)

Примечания

Публикации

См. также 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Корреспондент «Вся Правда» описывает взгляд Александра Прогнимака на предстоящую дату Чернобыльской аварии.

Экологи Украины
Коллекционеры Украины
Коллекционеры искусства
Члены Национального союза писателей Украины
Выпускники Киевского суворовского военного училища
Участники Афганской войны (1979—1989)
Депутаты Киевского городского совета